La Source (titre original : ) est un roman américain écrit par  et publié en 2008. Il a été édité en français par les éditions Le Cherche midi en 2009.

Résumé 
Selon le roman, le manuscrit de Voynich est un livre écrit par un prêtre jésuite, Orlando Falcon, qui y raconte la découverte d'un jardin merveilleux et magique en plein cœur de la forêt amazonienne au Pérou. Pendant quatre siècles, le livre reste intraduisible puis, au début du , une jeune linguiste universitaire, Lauren Kelly, parvient à en traduire la plus grande partie. Elle l'annonce lors d'une conférence à l'université Yale. Après la conférence, un prêtre jésuite, Leonardo Torino, lui demande de travailler avec lui sur le reste de la traduction. Elle aurait droit d'accès aux archives du Vatican mais, en retour, l'Église aurait tous les droits sur sa confidentialité et éventuelle publication. Lauren refuse et Torino repart furieux.

Lauren est la femme de Ross Kelly, un jeune géologue qui vient de démissionner de son poste parce qu'on veut lui imposer des règles sur la recherche pétrolière. Lauren et Ross partent en vacances quelques jours. À leur arrivée, ils surprennent un cambrioleur chez eux et Lauren est victime d'un attentat. Elle est dans le coma et le docteur Greenblom, qui la soigne, lui donne très peu de chances de survie. Ross reçoit alors la visite de Torino qui lui propose de continuer le travail de Lauren en achevant la traduction du manuscrit. En retour, Ross devrait lui donner l'autorisation de consulter les notes secrètes de Lauren. Tout d'abord enclin à accepter, Ross Kelly finit par refuser. Il a entre-temps reçu la visite de Sœur Chantal, une religieuse venue de l'Ouganda, qui se dit Gardienne du jardin et qui possède le carnet de route d'Orlando Falcon. Ce carnet contient l'itinéraire pour se rendre tout droit au jardin merveilleux, dont la source lui permettrait de guérir sa femme. Sœur Chantal déclare également que l'Église veut s'approprier le jardin pour l'utiliser à son seul profit.

Après mûre réflexion, Ross décide de se rendre au Pérou à la recherche de ce mystérieux Éden. Torino, qui pense que le jardin rendra à l'Église son ancienne gloire et son ancienne puissance, charge son demi-frère Marco Bazin, un ancien tueur à gages qui cherche l'absolution à tout prix, de les suivre. Torino le rejoindra plus tard.

Accompagnée de sœur Chantal et d'Elizabeth Quinn, l'assistante de Lauren, Ross arrive à Cajamarca, au nord du Pérou à l'orée de la forêt amazonienne. Un Britannique, Nigel Hackett, le propriétaire d'un bateau qui promène les touristes sur les cours d'eau de l'Amazonie, se joint à l'expédition, de même que Osvaldo Mendoza, qui se dit péruvien et qui leur sauve la vie lors d'une attaque de brigands sur l'Amazone. Ces deux hommes croient tout simplement partir à la recherche d'une cité disparue et de l'or qu'on y trouverait. En suivant les données du manuscrit de Voynich, ils pénètrent dans la forêt vierge, et l'expédition dure plusieurs jours. Après avoir atteint une cité pré-incaïque, ils arrivent dans un jardin merveilleux où l'eau d'un lac les soulage de tous leurs maux. Cependant, ils s'aperçoivent avec stupéfaction qu'ils ont été suivis par le malveillant Torino et qu'Osvaldo Mendoza est en réalité Marco Bazin, demi-frère de Torino et auteur de l'attentat sur Lauren Kelly. L'expédition de Ross Kelly semble avoir perdu la partie mais une menace latente plane sur ce jardin merveilleux, une menace qui pourrait lui sauver la vie.

Personnages 

 Ross Kelly : géologue spécialisé dans le pétrole. Travaille pour Alascon mais démissionne lorsque la politique de la compagnie ne concorde plus avec son éthique.
 Lauren Kelly : femme de Ross Kelly. Spécialisée dans les langues. A percé les secrets du manuscrit de Voynich. Victime d'un attentat.
 Leonardo Torino : Supérieur général des jésuites. Frère de Marco Bazin. Veut s'emparer du jardin merveilleux afin d'en faire don à l'Église, ce qui la rendrait selon lui plus puissante.
 Marco Bazin : tueur à gages surnommé la main gauche du diable. Se fait soigner d'un cancer en Suisse. Prêt à tout ce que lui demandera son frère pour recevoir l'absolution. Membre de l'expédition de Ross Kelly au Pérou sous le nom de Osvaldo Mendoza.
 Elizabeth Quinn : assistante de Lauren Kelly. Membre de l'expédition de Ross Kelly au Pérou.
 Sœur Chantal : travaille pour les malades en Ouganda. Gardienne du jardin merveilleux qui l'a tenu en vie pendant plusieurs siècles. Née au . Membre de l'expédition de Ross Kelly.
 Nigel Hackett : Britannique. Diplômé en médecine. Propriétaire d'un bateau pour touristes au Pérou. Son but est de trouver une cité perdue pré-inca dans la jungle amazonienne. Membre de l'expédition de Ross Kelly au Pérou.
 Juarez : guide de Ross Kelly dans la forêt amazonienne. tué par un jaguar.
 Gail : secrétaire de Ross Kelly chez Alascon.
 George Underwood : patron de la société pétrolière Alascon.
 David Kovacs : patron de Xplore. C'est par son intermédiaire qu'Alascon avale Xplore.
 Brian Talbot : professeur de langue à l'université Yale. Patron de Lauren Kelly.
 Orlando Falcon : prêtre jésuite du . Découvreur du jardin merveilleux au Pérou. Auteur du manuscrit de Voynich. Accusé d'hérésie, il meurt brûlé par l'Inquisition.
 Henry Greenblom : neuro-chirurgien. S'occupe de Lauren.
 Diane Wharton : mère de Lauren. Sommité universitaire de Manhattan. 
 Sam Kelly : père de Ross Kelly. Fermier.
 Guido Vasari : chef de la Congrégation pour la doctrine de la foi.
 Anna Gundersen : obstétricienne de Lauren.
 Fleischer : Sergent. Garde suisse au service de Torino au Pérou.
 Weber, Gerber et Petersen : gardes- suisses. Membres de l'expédition de Torino au Pérou.

Références 

Roman américain paru en 2008
Roman d'aventures américain
Roman se déroulant au XXIe siècle
Roman se déroulant aux États-Unis
Œuvre littéraire se déroulant au Pérou